Johannes Krell ist der Name folgender Personen:
 	
* Johannes Krell (1590–1633), polnisch-deutscher sozinianischer Theologe und Pädagoge, siehe Johannes Crellius
 Johannes Krell (Dokumentarfilmer) (* 1982), deutscher Filmregisseur und Tontechniker